Гуни́бский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Гуниб.

География 
Район расположен на юге Дагестана, в центральной части горного Дагестана. Граничит на северо-востоке с Гергебильским, на востоке — с Левашинским, на юго-востоке — с Лакским, на юге — с Чародинским,  на западе — с Шамильским, на севере — с Хунзахским районами Дагестана. Общая площадь района — 609,5 км².

Районный центр находится в селении Гуниб, расположенном на левом берегу реки Кара-Койсу (Чеэр Ор), на высоте 1600 м над уровнем моря. Расстояние до республиканского центра г. Махачкалы 150 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Буйнакска — 120 км.

История 
Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 на территории бывшего Гунибского округа в составе Андаляльского и Куядинского участков с присоединением Бухтынского сельского совета бывшего Лакского округа был образован Гунибский кантон с центром в укреплении Гуниб. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 Гунибский кантон был преобразован в Гунибский район. В 1937 году районный центр был перенесён в село Ругуджа, в 1944 году — в село Чох. В августе 1944 года 5 сельсоветов Гунибского района были переданы в новый Гергебильский район. Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 был образован Гунибский сельский район с центром в селе Гуниб, с включением в его состав территории упразднённого Чародинского района. Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 Гунибский район был восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 28,5 тыс. чел.
 2035 — 31,64 тыс. чел.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения
 2010 года:

Территориальное устройство 
Гунибский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 18 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 67 сельских населённых пунктов:

Транспорт 
Через район проходят автомобильные пути сообщения, общая протяженность автомобильных дорог — 447 км. Имеется ряд вертолетных площадок.

Экономика

Сельское хозяйство 
Район является одним из крупных производителей сельскохозяйственной продукции республики. Сельхозугодия составляют 158,3 тыс. га, из них 7,0 тыс. га пашни. Доля Гунибского района в производстве сельхозпродукции Республики Дагестан составляет: ; ; ; по наличию крупного рогатого , мелкого рогатого , хотя доля жителей Гунибского района в населении республики составляет всего .

Промышленность 
Промышленные предприятия района:
 ОАО «Дружба» мощностью 7000 туб,
 Гунибская ГЭС мощностью 15 МВт на р. Каракойсу,
 пекарни и мельницы.

Образование и культура 
В районе действуют 30 школ, 19 детских дошкольных учреждения, школа искусств,
4 филиала Дагестанского государственного объединённого музея, 27 клубных учреждения,
26 библиотек.

Здравоохранение 
Центральная районная больница, 5 участковых больниц, 4 врачебных амбулатории, 21 фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
На территории района расположено более 300 памятников истории, культуры и архитектуры. Находятся 8 мемориалов, посвященных различным историческим событиям:
 «Ватан» — на месте разгрома войск Надир-Шаха в 1741 году
 «Беседка Шамиля» — на месте окончания Кавказской войны
 «Памяти руководителей восстания 1877 года»
 «Белые журавли»

Археология 
 На территории района была обнаружена одна из древнейших стоянок первобытного человека Ругуджа (ашель).
 Наскальные рисунки в пещере Чувал-Хвараб-Нохо около села Ругуджа, на которых изображены животные, солярные знаки, датируются возрастом 2 тыс. л. н. (неолит).

Памятники природы 
 Верхнее-Гунибское плато
 Салтынская тёснина
 Карадахское ущелье
 В Гунибе расположены природный парк «Верхний Гуниб», горный ботанический сад ДНЦ РАН, республиканский детский соматический санаторий, пансионат «Радде».

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Муниципалитеты Республики Дагестан «Гунибский район»
 Официальный сайт Гунибского района
 Гунибский район: фотографии
 Документальный фильм о Гунибском районе на youtube

Комментарии 
Комментарии